Botelho de Sousa pode referir-se a:
 Alfredo Botelho de Sousa (1880-1960), oficial da Armada Portuguesa e historiador naval;
 Jaime Júlio Velho Cabral Botelho de Sousa (1875-1946), oficial da Armada Portuguesa e ministro da Primeira República Portuguesa.

Desambiguação